Gustaf Peyron kan syfta på:

 Gustaf Peyron  (1783–1852), svensk friherre, militär och politiker.
 Gustaf Peyron (1828–1915), svensk friherre, militär och politiker.
 Gustaf Peyron (1921–2007), svensk militär.